Auw ist der Name folgender

Gemeinden:
 Auw AG, Gemeinde im Bezirk Muri, Kanton Aargau
 Auw bei Prüm, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Auw an der Kyll, Ortsgemeinde im  Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Auw (Our), linker Zufluss der Our bei Auw bei Prüm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Personen:
 Lydia von Auw (1897–1994), Schweizer Pfarrerin und Historikerin
 Reinhold von Auw (* 1811), Verleger in Darmstat

AUW steht als Abkürzung für:
 Ahfad University for Women im Sudan, siehe Ahfad-Universität für Frauen
 Allumwandlung, Begriff im Schach
 All Up Weight, Gesamtfluggewicht
 Wau Municipal Airport, Flughafen in Wausau, Wisconsin (IATA-Code)

Abkürzung